Per Elvius ist der Name folgender Personen:

* Per Elvius der Ältere (Pehr Elvius, Petrus Elvius; 1660–1718), schwedischer Mathematiker 
 Per Elvius der Jüngere (Petrus Elvius, Pehr Elvius; 1710–1749), schwedischer Mathematiker und Astronom